Ко́стюнин — русская фамилия, женская форма Костюнина.

Известные носители 
 Костюнин, Евгений Михайлович (1961—2001) — российский милиционер, участник Второй Чеченской войны.
 Костюнин, Николай Иванович (1919—2014) —  советский дипломат.